Dóm je slovo s několika významy:

 původně každý kostel
 hlavní chrám většího města, katedrála s kapitulou, velechrám
 mohutná klenba, kupole
 rozlehlá krasová jeskyně
 sopečný dóm – povrchový geologický útvar připomínající kupoli
 parní dóm – parojem, vyvýšené místo na parním kotli

Související články 
 Dom

Externí odkazy